Корча (алб. Korçë, макед. Горица, греч. Κορυτσά, ар. Curceaua, итал. Corizza) — топоним.

Топоним

Албания 
 Корча — город в Юго-Восточной Албании.
 Корча — область на юго-востоке Албании. 
 Корча — один из 36 округов Албании.

Россия 
 Корча — река в России, протекает в Оренбургской области и Самарской области.

Другое 
 Корча — пивоваренная компания Албании.

См. также 
 Корчев
 Корчма